Regno di Lituania (1251-1263) – stato del XIII secolo
 Regno di Lituania (1918) – stato del XX secolo